DFM peut désigner :
 Paul van Dyk, un artiste qui a utilisé ce pseudonyme ;
 Dongfeng Motor Corporation, une entreprise chinoise qui fabrique des bus, des camions et des voitures
 Design for Manufacturing, des règles utilisées dans l'industrie des semiconducteurs afin de concevoir des composantes qui puissent être facilement fabriquées.